Аймо Вильхо Андерссон (), также известный под псевдонимом А. Аймо () (16 апреля 1911, Мянтсяля — 16 декабря 1963, Керава) — финский певец, пик популярности которого пришёлся на 1930-1940-е годы.

Биография 
По первой профессии автомеханик. Начал карьеру на сцене в 1930-м году в составе любительского оркестра, затем продолжил её в качестве аккордеониста в составе «Даллапе-оркестра», позже стал его солистом. Всего за период с 1932 по 1963 годы сделал более 300 записей. В 1939 подписал 10-летний контракт со звукозаписывающей компанией «Аккорд» (). Приобрёл значительную популярность в Финляндии во время Второй мировой войны, исполняя ставшие хитами песни «Kaunis on luoksesi kaipuu» (вальс), «Elämää juoksuhaudoissa» (фокстрот), «Eldankajärven jää» (фокстрот), «Ikävä» (слоуфокс), «Iso-Iita» (марш), «Uraliin» (фокстрот). После войны продолжал сотрудничать с Даллапе-оркестром, записав последнюю пластинку в августе 1963 года.

Дискография

Грампластинки 

 Odeon A 228281 Arpiset haavat / Laitakaupungin lapsi (1934)
 Odeon A 228299 Pustan yö / Ryöstetyt kellot (1934)
 Odeon A 228349 Sammuva hiillos / Surun lapsi (1935)
 Odeon A 228354 Kallenpäivän polkka / Toiset lähti tansseihin (1936)
 Odeon A 228356 Lapsuuteni polku / Miksi (1936)
 Odeon A 228366 Kohdatessa / Öisellä merellä (1936)
 Odeon A 228386 Kylän ilo kodin suru / Mitä minä teen tuolla sormuksella (1936)
 Odeon A 228373 Rikkaus ja rakkaus / Toisten kiusalla (1936)
 Odeon A 228382 Auringon nousu / Lapsuuskoti (1936)
 Odeon A 228394 Surutar / Pakolainen (1937)
 Odeon A 228442 Aila / Ota myös sydämeni (1937)
 Odeon A 228429 Annabella / Marusja (1937)
 Odeon A 228447 Pääskystango / Valkoakaasiat (1937)
 Odeon A 228403 Älä sinä narraa / Voi kuinka monesti (1937)
 Odeon A 228419 Saaristolaistyttö / Unohtumaton hetki(1937)
 Odeon PLD 42 Annabella / Marusja (1937)
 Odeon A 228412 Lennä pieni pääsky / Tölli korvessa (1938)
 Odeon A 228482 Kun kotiportin suljin / Äidin neuvo (1938)
 Odeon A 228511 Onnen aika / Tule tai älä (1938)
 Odeon A 228447 Tuomien kukkiessa / Pääskystango (1938)
 Odeon A 228493 Iloitse ain / Rantakoivun alla (1939)
 Sointu 208 Ei meillä itketä / Haloo tytöt (1939)
 Sointu 1221 Honolulu / Okei (1939)
 Sointu 205 Jonni meripoika / Tumma tyttö (1939)
 Sointu 212 Kaunis on luoksesi kaipuu / Satu (1939)
 Odeon A 228500 Kotoa lähtiessä / Sinua kaipaan (1939)
 Sointu 214 Kultani / Tyttöni kun hymyn suo (1939)
 Sointu 207 Mitä niistä pienistä / Purjehdusmatka (1939)
 Sointu 215 Muistatko vielä metsätien / Valhehaaveita (1939)
 Sointu 206 Niin kävi meille / Tule vaan (1939)
 Sointu 216 Olin onnellinen kerran / Sinisilmät (1939)
 Sointu 219 Uskoton hilma / Vanhaan malliin (1939)
 Sointu 301 Elämää juoksuhaudoissa / Ikävä (1940)
 Sointu 304 Minä kirjoitin rakas / Älä leiki lemmellä (1940)
 Sointu 302 Hyökkäys torjuttu / Taas marssilla pojat on (1940)
 Sointu 309 Illan tummetessa / Soi muistojen kannel (1940)
 Sointu 352 Ilta hämärtää / Muistojen tango (1940)
 Sointu 307 Kun isoisä oli nuori / Pilkkapolkka (1940)
 Sointu 308 Pikkutunneilla / Napolitana (1940)
 Sointu 305 Kannelta kannelle / Priki joosefiina (1940)
 Sointu 353 Kauneimmat silmät / Valkohankien maa (1940)
 Sointu 315 Kuu katsoo pieneen kamariin / Korven kukka (1940)
 Sointu 1242 Kuu katsoo pieneen kamariin / Korven kukka (1940)
 Sointu 361 Sevillan hopeinen kuu / Kulkurin ruusu (1940)
 Odeon A 228581 Tunturisatu / Muuttolintujen lähtö (1940)
 Odeon A 228618 Kohdatessa / Neulova vanhus (1940)
 Odeon PLD 58 Tunturisatu / Muuttolintujen lähtö (1940)
 Sointu 362/378 Vanha kotimökki / Murtunut elämä (1940)
 Sointu 370 Laulu rakkaudelle / Kevään hurma (1941)
 Scandinavia 3750 Laulu rakkaudelle / Onko onni unta vain (1941)
 Sointu 372 Kevään hurmaa / Laulu rakkaudelle (1941)
 Sointu 371 Tunturien tyttö / Muistojen mailla (1941)
 Sointu 373 Laula se vielä uudestaan / Onko onni unta vain (1941)
 Sonora 3749 Laula se vielä / Muistojen mailla (1941)
 Sointu 374 Lentäjät / Se oliko haihtuva unelma (1941)
 Sonora 3751 Sankarin äiti / Se oli haihtuva unelma (1941)
 Sointu 375 Suomen talkoissa / Rautasormus (1941)
 Sointu 376 Veikkaus / Hyv yötä lapsonen (1941)
 Sointu 377 Sankarin äiti / Kaarina (1941)
 Sointu 378 Vanha kotimökki / Murtunut elämä (1941)
 Sointu 379 Ihmetyö tää kesäyö / Kuunari lähtee (1941)
 Sointu 103 / 205 Jonni meripoika / Rion tähti (1942)
 Sointu 401 Lyhdyn alla / Vartiossa (1942)
 Sointu 401/404 Vartiossa / Anna-Maija (1942)
 Sointu 401/415 Lyhdyn alla / Ensi suudelma (1942)
 Sointu 402 Meripojan preivi / Sotapojat marssivat (1942)
 Sointu 403 Eldankajärven jää / Sotapojat marssivat (1942)
 Sointu 403 Eldankajärven jää / Rion tähti (1942)
 Sointu 403/415 Kukkia Andeilta / Ensi suudelma (1942)
 Sointu 410 Uraliin / Iso-Antti (1942)
 Sointu 103 / 205 Jonni meripoika / Rion tähti (1942)
 Columbia DY 409 Lapsuuskoti / Palmikkopää (1942)
 Columbia DY 381 Elon polkusi / Hopeakengät (1942)
 Columbia DY 389 Aamuhetki meren rannalla / Sua lemmin Anja (1942)
 Columbia DY 390 Kaksi mansikkaa / Annikin suukko (1942)
 Columbia DY 401 Viel' sua muistan / Irja (1942)
 Columbia DY 402 Signaalitorvi soittaa / Sotilaan hyvästijättö (1942)
 Columbia DY 406 Ei sitä eikä tätä / Pullokirje (1942)
 Columbia DY 409 Lapsuuskoti / Palmikkopää (1942)
 Finlandia p 143 Argentiinalaista rakkautta / Kaukomaita kohti (1951)

Мини-альбомы 
 Muistatko vielä dallapen 2 Odeon pld-ep 2002
 Muistatko vielä dallapen 10 Odeon pld-ep 2024
 Muistatko vielä dallapen 16 Odeon pld-ep 2035
 A. Aimo ja Dallape-orkesteri 1 Odeon PLD-EP 2036
 A. Aimo ja Dallape-orkesteri 2 Odeon PLD-EP 2037
 A. Aimo ja Dallape-orkesteri 3 Odeon PLD-EP 2038
 A. Aimo ja Dallape-orkesteri 4 Odeon PLD-EP 2045
 Taxi hanurit laulusolisti A. Aimo Finlandia PEP 45

Сборники 
 Laulajan tarina (1964)
 Dallape A. Aimo (1969)
 A. Aimo 3 (1971)
 Ajaton A. Aimo (1972)
 Tunturisatu (1975)
 A. Aimo unohtumattomat (1993)
 Kohdatessa (2006)

Примечания

Ссылки 
 A. Aimo Pomus.netin tietokannassa
 http://www.aanitearkisto.fi/firs2/nimi.php?Id=Andersson+Aimo
 http://www.last.fm/music/A.+Aimo?setlang=en

Музыканты по алфавиту